Jelići est un toponyme qui peut désigner :
Jelići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Gornji Vakuf, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Jelići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie.